Томара Василь Іванович — військовий і державний діяч Гетьманщини XVIII століття, вибельський сотник, чернігівський полковий суддя, чернігівський наказний полковник.
 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок